Oryu-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Oryu-dong, Daejeon, stadsdel i Daejeon, 
 Oryu-dong, Seoul, stadsdel i Guro-gu, Seoul,